Genghini ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Genghini (1907–2001), italienischer Marathonläufer
 Benjamin Genghini (* 1985), französischer Fußballspieler
 Bernard Genghini (* 1958), französischer Fußballspieler und -trainer